Всеволод Шестаков:
 Шестаков, Всеволод Матвеевич (1906—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шестаков, Всеволод Михайлович (1927—2011) — советский и российский гидрогеолог, актёр.